En Pologne, Narty peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Narty, village du powiat de Włocławek,
 Narty, village du powiat de Rypin.

dans la voïvodie de Mazovie
 Narty, village du powiat de Radom,
 Narty, village du powiat de Sochaczew.

dans la voïvodie de Łódź
 Narty, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Narty, village.